Naki peut désigner :
 Deniz Naki, un footballeur allemand
 Innocent Naki, un journaliste et écrivain ivoirien
 le naki, une langue du Cameroun
 Kav Naki, une œuvre hassidique

Homonymie de patronyme